Příjmení Thám nese více osob:
 Karel Ignác Thám (1763–1816) – český obrozenecký spisovatel a překladatel, autor česko-německých slovníků a Obrany jazyka českého
 Václav Thám (1765–1816) – český obrozenský básník, dramatik a herec, jeden z prvních českých divadelníků a umělecký vůdce první generace českých obrozenských básníků, tzv. thámovců